Il doppio del torneo di tennis City Of Surprise Women's Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Samantha Crawford e Sachia Vickery che hanno battuto in finale Emily J. Harman e Yi-Fan Xu 6-3, 3-6, [10-7].

Teste di serie 

 Samantha Murray /  Ana Vrljić (quarti di finale)
 Irina Chromačëva /  Irena Pavlović (semifinali)

 Maria-Fernanda Alvarez-Teran /  Angelina Gabueva (primo turno)
 Madison Brengle /  Sally Peers (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

City Of Surprise Women's Open 2013